Malaba (Cameroun)
 Malaba (Kenya)
 Malaba (Ouganda)